Хобо Чико има више значења:

 Хобо Чико, Магеј (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хобо Чико (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику